La radiografia computada, també coneguda per CR (especialment als països de parla anglesa), és un tipus de procediment dins de l'entorn de la radiologia digital.

El principi de funcionament de la CR consisteix a gravar una placa fotoestimulable (o placa de suport de fòsfor generalment continguda en una casset) amb la imatge dels raig X i després explorar la casset en un dispositiu dedicat per passar la imatge a format digital. La placa de fòsfor és llavors sotmesa a una radiació per esborrar la imatge memoritzada i es pot reutilitzar immediatament. El procediment dura aproximadament d'1 a 2 minuts.

Format casset 
En el context de la radiologia digital, aquest format té l'avantatge de ser immediatament extrapolable als sistemes convencionals de raigs X en el sentit que la casset CR es comercialitza en les mateixes dimensions mecàniques que la casset de pel·lícula tradicional i el seu ús permet conservar la font de raigs X i la totalitat de l'equipament de radiologia existent. En comparació del sistema DR (radiografia digital), el seu preu és molt més econòmic, però la qualitat de la imatge generalment és millor per als sistemes de DR, que també tenen l'avantatge de proporcionar una imatge amb un temps d'espera d'aproximadament 10 segons i no requereixen cap manipulació.

Vegeu també 
 Radiologia digital
 Panell sensor pla (també conegut com a DR per "Radiografia Digital ")
 Radiografia
 Placa fotoestimulable
 Imatge mèdica
 Fluoroscòpia

Referències

Enllaços externs 
 Fuji Image Plate Website

Raigs X
Radiologia
Tecnologies audiovisuals
Imatge mèdica